La Première («Das Erste») ist ein französischsprachiges öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm von Radio Télévision Suisse (RTS) und somit auch Teil der SRG SSR.

Das Programm von La Première entspricht dem französischen Konzept des «radio généraliste», eines Vollprogramms mit grossem Wortanteil. Der Sender erreichte 2012 nach Angaben der SRG SSR durchschnittlich 586'000 Menschen pro Tag. Der Marktanteil betrug im selben Jahr 39,2 Prozent. Damit ist La Première der mit Abstand meistgehörte Rundfunksender der Romandie, hat aber im Vergleich zu den Vorjahren Hörer verloren.

Die Studios befinden sich in Lausanne.

Empfang 
La Première wird als einziges französischsprachiges Programm nicht nur in der Westschweiz, sondern auch in den anderen Sprachregionen ausgestrahlt. Während der Empfang im Tessin flächendeckend möglich ist, gibt es in der Deutschschweiz derzeit noch wenige Frequenzen. Weite Teile der deutschsprachigen Schweiz erreicht der leistungsstarken Sender auf dem Säntis (99,9 MHz). Auf dieser Frequenz ist La Première so auch in grenznahen deutschen und österreichischen Gebieten wie dem Allgäu, Oberschwaben und dem Bodenseeraum sowie Vorarlberg zu empfangen. Flächendeckend ist der Sender in der Schweiz über DAB und weltweit per Internet-Stream zu hören.

Weblinks 
 Website von La Première

Öffentlich-rechtlicher Hörfunksender
Vollprogramm (Hörfunk)
Hörfunksender (Schweiz)
SRG SSR
Französischsprachiges Medium
Sendestart 1931